Il Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Bologna e Modena.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso tendente al granato con l'invecchiamento.
odore: vinoso, caratteristico.
sapore: secco, morbido, pieno, armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bologna  (1990/91)  1193,0  
Bologna  (1991/92)  1447,15  
Bologna  (1992/93)  1714,62  
Bologna  (1993/94)  1796,18  
Bologna  (1994/95)  1666,26  
Bologna  (1995/96)  1208,05  
Bologna  (1996/97)  1480,33  
Modena  (1990/91)  58,87  
Modena  (1992/93)  16,31  
Modena  (1993/94)  110,67  
Modena  (1994/95)  110,67  
Modena  (1995/96)  31,5  
Modena  (1996/97)  15,4

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC della provincia di Modena
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet Sauvignon